Республиканская Футбольная Группа «А» 1975/1976 () — 52-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1975/1976
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1975 году
Спорт в Болгарии в 1976 году